Kelly Nagaoka (São Paulo, 29 de novembro de 1979) é uma jornalista brasileira e mesatenista, que jogou pela seleção brasileira de 1993 a 2000. Também é uma das organizadoras do livro Tênis de Mesa - Teoria e Prática.

Foi atleta da ADR Itaim Keiko de 1986 a 1998, conquistando vários títulos importantes, como bicampeã sul-americana infantil e juvenil, campeã do abertos dos Estados Unidos (categoria até 16 anos) e campeã latino-americana nikkei, entre outros títulos.

Com 14 anos, permaneceu por três meses na Butterfly do Japão, em Tóquio. Dois anos depois, treinou durante dois meses em Xangai, na China. Em 1997 conseguiu a vaga para o Mundial Adulto de Tênis de Mesa, em Manchester, na Inglaterra.

Em 2006 recebeu o convite de Cristina Iizuka e Welber Marinovic para organizar o livro de tênis de mesa, pela Phorte Editora. No total, são 13 autores, entre eles, o jogador e técnico Reinaldo Hideo Yamamoto, o técnico Wei Jianren, o preparador físico Renato Tenguan, entre outros.

Ela também é organizadora do livro Em Sintonia com a Vida (Editora Zennex), de Joana Okoshi, lançado em 12 de dezembro de 2009, na livraria da Vila Lorena. Os textos da autora foram publicados no Jornal Nippo-Brasil , veículo que Joana colaborou por quase dez anos.

Jornalismo 
Trabalhou por cerca de cinco anos no Jornal Nippo-Brasil. Era uma das responsáveis pelo site Nippo-Jovem .

Em junho de 2009 assumiu o cargo de editora-chefe da Revista Zero, publicação mensal feminina voltada para corpo, beleza, dieta e fitness, da Editora Símbolo. Um ano depois, trabalhou como editora-chefe da Revista Vitta, nas edições 8 e 9.

Mídias sociais 
Desde julho de 2011 Kelly Nagaoka trabalha com estratégias, produção e gestão de conteúdo em mídias sociais e fundou a sua empresa Nagaoka Mídias Sociais . Já atendeu diversos clientes, como Shibata Supermercados, Shibata Casa & Presentes, Iris Massas Rotisserie, Lineu Bravo Luthier , Festival Nacional Curta no Celular de Taubaté, Edson Fujita - Coaching e Consultoria, Ciate, Universidade Hamamatsu Gakuin, Ateliê Sandra Huang, Lascivité e Bunkyo, entre outros.

Café com Tênis 
É organizadora do encontro feminino Café com Tênis . Já são mais 57 edições da confraternização, que acontece desde junho de 2014, em diversos clubes e condomínios espalhados pelo Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Alto Tietê, Litoral Norte e Minas Gerais. É uma manhã ou tarde de diversão em um sábado ou domingo, voltada para tenistas de todas as idades e níveis. As tenistas jogam duplas e cada uma leva um prato de doce ou salgado, e sua bebida. Há doações para entidades assistenciais em cada edição.

Jornalistas de São Paulo
Mesa-tenistas de São Paulo
Brasileiros de ascendência japonesa